Philo Taylor Farnsworth, född 19 augusti 1906 nära Beaver, Utah, USA, död 11 mars 1971 i Salt Lake City, Utah, USA, var en av televisionens pionjärer.

Se även 
 Vladimir Zworykin
 Paul Nipkow
 John Logie Baird

Externa länkar 

Amerikanska uppfinnare
Personer i USA under 1900-talet
Personer från Beaver County, Utah
Födda 1906
Avlidna 1971
Män